rogatek – rodzaj roślin, hydrofitów o kosmopolitycznym zasięgu
 rogatek – gatunek kolibra